Борис Сизов:
 Сизов, Борис Иванович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Сизов, Борис Николаевич (1936—2011) — директор Государственной научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского.